Мяличино — название населённых пунктов в России:

 Мяличино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Мяличино — деревня в Псковском районе Псковской области.